Великанов, Михаил: Великанов, Михаил Андреевич (1879—1964) — основоположник советской гидрологии суши и науки о русловых процессах.
 Великанов, Михаил Дмитриевич (1892—1938) — советский военачальник, командарм 2-го ранга.
 Великанов, Михаил Матвеевич (в монашестве Мефодий; 1852—1914) — епископ Русской православной церкви, викарий Вятской епархии, духовный писатель, богослов.